Live Ripper é o segundo vídeo da banda japonesa de hard rock B'z, lançado em 9 de dezembro de 1993 pela BMG Japan. O álbum contém imagens de um show da turnê do álbum Run. "Jap The Ripper" apareceu aqui pela primeira vez, antes de ser gravada em estúdio para o álbum The 7th Blues.

Faixas

Jap The Ripper
Zero
Native Dance
Time
Stay Tonight
Gekkou (月光)
Wanna Go Home
Gimme Your Love
Kairaku No Heya (快楽の部屋)
Hadashi No Megami (裸足の女神)
Blowin'
Run
One For The Road
Sayonara Nankawa Iwasenai (さよならなんかは言わせない)

Álbuns de vídeo de 1993
Álbuns de B'z
Álbuns ao vivo de 1993